Джеви́ца () — город и центр гмины в Польше, входит в Опочненский повят Лодзинского воеводства.

Расположен у реки Джевичка (). Городские права имел в 1429—1869 годах и с 1987 года.

Население 3958 человек (2008).

В городе находится основанная в конце XIX века фабрика столовой посуды «Герлах».

Ссылки 
 Официальный сайт города

Города Лодзинского воеводства